Антон Александрович Пушков (род. , Сургут, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Родился в городе Сургут Ханты-Мансийского АО. Когда Антону исполнилось пять лет семья переехала в город Фролово Волгоградской области. Занятия баскетболом Антон начал очень поздно из-за отсутствия в родном городе спортивных школ. В детстве играл во дворе в стритбол.

В 17 лет Пушков отправился на учебу в Михайловку, куда с показательными матчами приехала команда «Волжанин-ГЭС», выступавшая в Высшей Лиге. Играющего за студенческую молодежную команду Пушкова заметили и пригласили в волжский клуб, где он отыграл 4 года.

В 2011 году Пушков перешёл в «Химки». Начиная с сезона 2011/2012, привлекался к матчам основного состава подмосковного клуба.

В 2012 году вместе с «Химками» стал обладателем Еврокубка и завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ.

В январе 2013 года перешёл в самарские «Красные Крылья», подписав контракт до окончания сезона 2012/2013. В августе продлил контракт с самарским клубом ещё на один сезон.

В сезоне 2014/2015, из-за травмы, провёл всего 15 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 2,5 подбора, 0,7 передачи.

В июле 2015 года подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». В Единой лиге ВТБ Пушков провёл 33 матча, в среднем набирая 6,3 очка и 3,8 подбора. В 15 играх Еврокубка набирал 4,8 очка и 3,7 подбора. В 6 встреч Кубка России статистика составила 9 очков и 6 подборов.

По окончании сезона 2015/2016 продлил контракт с «Зенитом» на 2 года.

Перед началом сезона 2017/2018 Пушков получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. После проведённой операции срок восстановления составит 9 месяцев.

В сезоне 2021/2022 Пушков стал чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом России и серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В июле 2022 года Пушков перешёл в МБА.

Сборная России 
В марте 2015 года Пушков вошёл в расширенный состав резервной сборной России.

Летом 2016 года Пушков получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России.

В апреле 2017 года Антон был включён в расширенный список кандидатов в сборную России, для подготовки к Евробаскету-2017. Перед вылетом на товарищеский турнир в Казань тренерский штаб сборной принял решение отказаться от услуг Пушкова.

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2011/2012
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2012/2013
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2011/2012
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (3): 2015/2016, 2017/2018, 2020/2021
  Серебряный призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России: 2021/2022
  Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2015/2016, 2017/2018, 2020/2021
  Обладатель Кубка России: 2012/2013
  Серебряный призёр Кубка России: 2015/2016
  Бронзовый призёр Кубка России: 2022/2023

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Волжанин-ГЭС»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК МБА